Пале́ев (Пале́ева) — русская фамилия. Известные носители:

 Палеев, Борис Соломонович (1898—1983) — советский военачальник, генерал-майор.
 Палеев, Илья Исаакович (1901—1970) — доктор технических наук, коллекционер
 Палеев, Николай Романович (род. 1929) — советский и российский учёный и врач, академик Российской академии медицинских наук.
 Палеев, Филипп Николаевич (род. 1974) — российский учёный-кардиолог, директор МОНИКИ (2013—2017), член-корреспондент РАН (2016). Сын Н. Р. Палеева.
 Палеева, Надежда Сергеевна (род. 1985) — российская бегунья на короткие дистанции и бобслеистка.
 Палеева, Наталья Николаевна (род. 1949) — доктор философских наук, профессор МГУКИ. Заслуженный работник культуры РФ. Жена Н. Р. Палеева.